Woodgate – miejscowość w Queensland (Australia)
 Woodgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Woodgate – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Woodgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire, w dystrykcie Leicester
 Woodgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Woodgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w dystrykcie Birmingham
 Woodgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 Woodgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Woodgate Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie Bury
 Dan Woodgate – brytyjski muzyk
 Jonathan Woodgate – angielski piłkarz